Francja:
 Motz – gmina

Osoby:
 Roger Motz – belgijski polityk
 Walter Motz – niemiecki biegacz narciarski
 Wolfgang Motz – austriacki polityk
Inne:
 Motz – niemieckie czasopismo

Zobacz też:
 Moc
 Mötz